Simon Györgyi (1941–2021) grafikus
Simon Györgyi (?) magyar nyelvész